Le chapelet de la divine Miséricorde est un chapelet adressé à la Miséricorde de Dieu le Père. 

Cette prière catholique est priée sur les grains d'un chapelet catholique marial ordinaire. Le Je vous salue Marie et le Notre Père des dizaines sont remplacés par des prières spécifiques.

Ce chapelet spécial est généralement récité le vendredi (jour de prière et de pénitence) et à 15h (l'heure de la miséricorde).

Origine 

L'origine de cette dévotion est bien particulière. Selon Faustine Kowalska, ce chapelet lui aurait été dicté par Jésus-Christ lui-même le  à sœur Faustine Kowalska (1905-1938), surnommée l'apôtre de la Miséricorde et canonisée par saint Jean-Paul II en . Le culte de la Miséricorde divine est cependant très ancien.

Les promesses associées à ce chapelet sont les suivantes :

 « Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t’ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu’elles me demanderont en disant ce chapelet.» (Petit Journal, 1541)
 « Les prêtres le donneront aux pécheurs comme une ultime planche de salut ; même le pécheur le plus endurci, s’il récite ce chapelet une seule fois obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde.» (Petit Journal, 687)
 « Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par Ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. » (Petit Journal 754).

De plus Jésus promet la grâce de la conversion à l'heure de la mort et une mort paisible, aussi bien pour les personnes qui prient ce chapelet que les personnes pour qui on le prie. Il est très recommandé de prier ce chapelet auprès des agonisants.

« À l'heure de la mort je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récite ce chapelet elle-même, ou bien si d'autres le récitent près de l'agonisant l'indulgence est la même. » (Petit Journal 811)

Comment prier le chapelet de la divine Miséricorde 
  Faire le signe de la croix
  Dire le Notre Père
  Dire le Je vous salue Marie
  Dire le Je crois en Dieu
  Pour chacune des cinq dizaines, dire sur les gros grains : « Père Éternel, je T'offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Puis, sur les petits grains, dire : « Par Sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. »
  On conclut en disant, trois fois, « Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous et du monde entier », ou bien « Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier », un autre signe de croix puis un amen. La seconde version étant la traduction officielle effectuée d'après le livre de Sœur Faustine, par les pères pallotins.  Des variantes existent sur la formulation des prières, qui ont évolué au fil des ans. Certaines personnes, par exemple, ont du mal à tutoyer Dieu, et d'autres font des incises (ajoutent des mots à la prière). Saint Jean-Paul II, par exemple (qui a été évêque du diocèse de sainte Faustine), ajoutait « et sa Résurrection » après « Par Sa douloureuse Passion ».

Quand prier le chapelet de la divine Miséricorde 
On peut prier ce chapelet en tous temps, mais certains temps sont privilégiés pour ce faire : très souvent le vendredi, à
l'heure de la miséricorde, pendant la neuvaine à la Miséricorde divine et lors de la fête de la divine Miséricorde.

 Le vendredi correspond au jour où le Christ est mort en croix, c'est le jour de la miséricorde et un jour de prière et d'abstinence dans le catholicisme et l’orthodoxie. 
 L'Heure de la Miséricorde correspond à 15 heures, l'heure de la mort du Christ en croix le vendredi. Jésus aurait demandé à sœur Faustine de prier tous les jours à 15h, ne serait-ce qu'un petit moment. Il n'a pas demandé de prier spécifiquement le chapelet mais c'est une bonne occasion pour le faire.
 La neuvaine à la Miséricorde divine est priée spécialement du vendredi saint au  après Pâques. À chaque jour correspond une prière. Cette prière est suivie du chapelet.
 La fête de la divine Miséricorde est célébrée le  de Pâques (le dimanche qui suit Pâques). Cette fête aurait été demandée à sœur Faustine par Jésus-Christ, elle a été officiellement instituée par Jean-Paul II le  à l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine. 
Par décret, la fête de la miséricorde est entrée officiellement dans la liturgie de l'Église universelle. 
Aucun cérémonial officiel de cette fête n'existe, mais on y prie toujours le chapelet de la Miséricorde.

On peut aussi le prier plus spécialement pour la fête de sainte Faustine, le , et pour un malade ou un agonisant.

Acte d'offrande 
Le 30 avril 1860, le pape Pie IX accorda aux fidèles cent jours d'indulgence, avec son rescrit. Cet acte d'offrande, trouvé dans le rescrit, se constitue de la même structure et de quelques termes semblables à la divine Miséricorde : « Père Éternel, nous vous offrons le sang, la passion et la mort de Jésus-Christ, les douleurs de la très sainte Vierge et celles de saint Joseph pour la rémission de nos péchés, la délivrance des âmes du purgatoire, pour le besoin de l'Église et la conversion des pécheurs ».

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Livres 
 Sœur Faustine Kowalska, Petit journal - La Miséricorde Divine dans mon âme,  Apostolat de la miséricorde 2007
 Joël Guibert, Que vienne ta miséricorde !, Éditions de l'Emmanuel, 2011. .

CD  
 Sœur Emmanuel Maillard, La divine Miséricorde, Maria Multimédia
 Pascal Frey, Sainte Faustine, une pensée par jour, Médiaspaul, Paris, 2013.

Articles connexes 

  Sainte Faustine 
  Dimanche de la divine Miséricorde 
  Icône de la Miséricorde divine

Liens externes 
 Dives in Misericordia, Lettre encyclique sur la Miséricorde divine de saint Jean-Paul II
 Le chapelet à la Miséricorde divine, Association pour la Miséricorde Divine    

Prière catholique